

Акбастау — село, Абайський район, Карагандинська область
 Акбастау — село, район Байдібека, Туркестанська область
 Акбастау — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Акбастау — село, Жанааркинський район, Улитауська область
 Акбастау — аул, Жуалинський район, Жамбильська область
 Акбастау — село, Казигуртський район, Туркестанська область
 Акбастау — село, Кербулацький район, Жетисуська область
 Акбастау — село, Сайрамський район, Туркестанська область
 Акбастау — село, Толебійський район, Туркестанська область